Щипицын Василий Геннадьевич (род. , город , Пермский край) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Родился в простой семье: отец — нефтяник, мать — продавец.

В 2000 году поступил в Санкт-Петербургскую Государственную Академию Театрального Искусства на курс Козлова Григория Михайловича.

Состоит в труппе театра «Мастерская», артист контрактной труппы Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, где дебютировал в роли Володеньки в спектакле Влада Фурмана «Господа Головлёвы». С 2003 активно снимается в сериалах и кино.

В 2009 году родился сын Даниил.

Фильмография 
 2002 — Красное небо. Чёрный снег — Василий Клюев
 2004 — Агент национальной безопасности-5 — «Гриб»
 2004 — Честь имею!.. — Птира
 2005 — Лопухи — Василий Булкин
 2005 — Риэлтор — бандит Коля
 2005 — Танцуют все — Гусь
 2006 — Алька — Селиванов
 2006 — Морские дьяволы-1 — радист
 2006 — Секретные поручения — Борис Кружилин
 2006 — Сонька — Золотая Ручка — Лексей Шарик
 2007 — Свой-чужой — Сутулый
 2007 — Год золотой рыбки — Миша
 2007 — Группа ZETA — террорист-наркоман
 2007 — Презумпция вины — следователь Славик
 2008 — Дорожный патруль — Женя Котов
 2008 — Мамочка, я киллера люблю — Бес
 2008 — Отряд — Сергей Романов
 2008 — Тот, кто гасит свет — милиционер
 2009 — Блудные дети — тренер по боксу Каманин
 2009 — Как поймать магазинного вора — охранник в супермаркете
 2009 — Любовь под грифом совершенно секретно-2 — бандит
 2009 — Правило лабиринта — наркодилер
 2009 — Право на помилование — Георгий Грушин
 2010 — Морские дьяволы-4 — старпом
 2010 — Отставник-2 — милиционер-2
 2010 — Прощай, «Макаров»! (12-я серия) — Александр Шорохов, капитан милиции
 2010 — Подсадной — опер Козлов
 2010 — Семейный дом — участковый
 2011 — Шаман — сосед Коля
 2011 — Патруль. Васильевский остров — Карагин
 2011—2012 — Кулинар — Ребус
 2013—2014 — Дознаватель-2 (4 серия) — Озеров, хозяин наркопритона
 2014—2015 — Невский (10-я серия) — Дмитрий Разин, киллер
 2014 — Колыбель над бездной — Валерий Свистунов (7 серия)
 2015 — «Правда. Цель 102» — ополченец ДНР
 2015 — Контрибуция — Устин, денщик
 2017 — Восхождение на Олимп — Юрий Смирницкий, капитан милиции
 2017 — Хождение по мукам — Ленин
 2017 — Движение вверх — Всеволод, врач сборной СССР по баскетболу, офицер КГБ 2017 — Чужое лицо — «Хирург», киллер 2018 — Канцелярская крыса — Игнат Петрович Опарин, подполковник МЧС 2018 — Реализация (фильм 5-й «Мужская работа») — «Мухомор» 2018 — Ворона — Пётр, оперуполномоченный 2019 — Подсудимый — «Енот» 2021 — МУР-МУР — Андрей Хорев 2021 — Воскресенский
 2022 — Под защитой — майор Антонов, следователь 2022 — Капкан на судью — сокамерник 2022 — Чайки — Кабутов 2023 — Раневская — комиссар 2023 — Шаляпин — Алексей Кондратьев Роли в театре 

 Санкт-Петербургский театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова 
 Господа Г. — Володенька Шутники — Недоносков Дни нашей жизни — Михаил Иванович Бег — есаул Голован Вишнёвый сад — «Лопахин»- Блестяще!

 Театр «Мастерсткая» Григория Козлова 
 Сон в летнюю ночь — Заморыш Фандо и Лис — Митаро Идиот — Птицын''
 Яма — «Сабашников»

Ссылки 
 Василий Щипицын

Актёры России